Témiscaming är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Abitibi-Témiscamingue och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Ottawa. Témiscaming ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger vid sjöarna  Lac aux Brochets och Lac la Cave.

Terrängen runt Témiscaming är platt österut, men västerut är den kuperad. Témiscaming ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Témiscaming. Trakten runt Témiscaming är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

I omgivningarna runt Témiscaming växer i huvudsak blandskog.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec